Oak Park Heights steht für:

 Oak Park Heights (Minnesota), Stadt im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Minnesota Correctional Facility – Oak Park Heights, Haftanstalt in Minnesota, Vereinigte Staaten